Maricourt est un nom propre français qui peut faire référence à:

Patronyme 

 Alain de Maricourt (1909-1999), général de l'Armée de l'air française ;
 André de Maricourt (1874-1945), écrivain français ;
 Eugène Maricourt (1824-1900), recteur de l'Université catholique d'Angers de 1882 à 1894 ;
 Pierre de Maricourt (docteur), chef de service de psychiatrie au centre hospitalier Sainte-Anne à Paris ;
 Pierre de Maricourt (), savant du Moyen Âge ;
 Thierry Maricourt (né en 1960), chroniqueur littéraire, poète et écrivain français.

Toponyme

Maricourt, municipalité canadienne du Québec ;
 Lac Maricourt, plan d'eau traversé par la rivière Macho, dans Senneterre, dans la MRC de La Vallée-de-l'Or, en Abitibi-Témiscamingue, au Québec ;
 Lac Maricourt, plan d'eau du territoire non organisé de Rivière-Koksoak, au Nord-du-Québec, au Québec ;
 École de Maricourt, ancienne école catholique situé sur l'ancienne commune de Saint-Hubert sur la rue Coderre ;

Maricourt, commune française de la Somme ;
 Maricourt, lieu-dit de la commune française de Vendeuil-Caply (Oise).

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme